Alison Van Uytvanck era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Markéta Vondroušová con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Alison Van Uytvanck (campionessa)
  Kirsten Flipkens (ritirata)
  Pauline Parmentier (quarti di finale)
  Aleksandra Krunić (secondo turno)

 Ekaterina Aleksandrova (semifinale)
 Andrea Petković (secondo turno)
 Johanna Larsson (primo turno)
 Markéta Vondroušová (finale)

Wildcard 

  Anna Bondár (primo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)

 Fanny Stollár (primo turno)

Qualificate 

  Gréta Arn (primo turno)
  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Georgina García Pérez (primo turno)

 Tereza Smitková (secondo turno)
 Iga Świątek (secondo turno)
 Natal'ja Vichljanceva (primo turno)

Lucky loser 
  Viktorija Tomova (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hungarian Ladies Open 2019